Войцех Хшановский (; , Бискупице, Галиция — , Париж) — польский генерал и картограф.

Биография 
Войцех Хшановский начал военную службу в 1810 году в варшавской артиллерии.

Участвовал в Отечественной войне 1812 года, в частности, в Смоленском сражении. Позже сражался в битве под Лейпцигом. В январе 1815 года поступил на службу в Царство Польское.

В 1828—1829 годах в чине капитана русской армии принимал участие в русско-турецкой войне.

С ноября 1830 года Хшановский участвовал в Польском восстании (в том числе, в боях под Вавром и при Дембе-Вельке), был военным губернатором Варшавы (1831). После поражения восстания в конце 1831 года эмигрировал в Париж.

После поступления на британскую службу по поручению правительства трижды выезжал в Османскую империю в качестве военного советника и инструктора (В частности, в Багдаде он создал арабский кавалерийский корпус; выявлял слабые места в организации обороны восточных провинции в случае новой русско-турецкой войны.)

После покинул британскую службу и поселился в Париже.

В 1848 году Карл Альберт, король Сардинии, выбрал Хшановского в качестве главнокомандующего сардинской армией. После поражения Сардинии в битве при Новаре Хшановский был уволен со службы королём Виктором Эммануилом II.

Хшановский вернулся на постоянное жительство в Париж, где продолжил свою работу по созданию детальной карты польских земель, над которой трудился ещё с 1822 года. В 1859 году эта карта, наконец, была опубликована в Париже.

Умер Войцех Хшановский 26 февраля 1861 года и был похоронен на кладбище Монмартр.

Примечания

Источники 
 Биография

Литература 
 Bronisław Pawłowski. Chrzanowski Wojciech. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 3: Brożek Jan – Chwalczewski Franciszek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1937, s. 463–467. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ​ISBN 83-04-03291-0​.

Картографы Польши
Генералы Польши
Военачальники Италии
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Польские повстанцы 1830 года